Carl Esser ist der Name folgender Personen:

* Carl Esser (Bildhauer) (1861–1929), deutscher Bildhauer
 Carl Esser (Verleger) (1874–1939), deutscher Zeitungsverleger 
 Carl Esser (Politiker) (1901–1972), deutscher Politiker (Zentrum)

Siehe auch:

 Karl Esser